Чемпіона́т Хмельни́цької о́бласті з футбо́лу 2008 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по жовтень 2008 року.

Команди-учасниці 
У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2008 взяли участь 10 команд:

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). апрель-октябрь 2008 г. — Хмельницький, 2008.

Посилання 
 «Збруч-астарта» став офіційним чемпіоном

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
2008 у футболі
2008 в українському спорті
2008 у Хмельницькій області